Albanel ist der Name von

 Charles Albanel SJ (1616–1696), französischer Missionar und Entdecker in Kanada
 Christine Albanel (* 1955), französische Schriftstellerin und Politikerin

Albanel steht auch für:
 Albanel (Québec), ein Ort in Kanada
 Lac Albanel, ein See in der der kanadischen Provinz Québec